Biografie:
 Timothy Gantz – uczony
 Beni Ganc (Benny Gantz) – generał Izraelskich Sił Obronnych i polityk
Inne znaczenia:
 Gantz – manga i anime autorstwa Hiroya Oku